Ngcukana ist ein südafrikanischer Familienname. Bekannte Träger des Namens sind:
 Christopher Ngcukana (1927–1993), südafrikanischer Jazzmusiker
 Duke Ngcukana (1948–2011), südafrikanischer Jazzmusiker und Lehrer
 Ezra Ngcukana (1954–2010), südafrikanischer Jazzmusiker